Евгений Сорокин: Сорокин, Евгений Александрович (род. 1998) — российский хоккеист.